een synoniem van ketterij
 Heresie (album), een muziekalbum van Univers Zero
 Heresy, een Britse hardcore punkgroep